Simona Halep tenia assegurat el número 1 del rànquing individual femení independentment del resultat, però per segon any consecutiu va ser eliminada en primera ronda. Aquesta derrota va representar la primera vegada en l'Era Open que la principal cap de sèrie era eliminada en primera ronda del US Open. Combinat amb la derrota de Caroline Wozniacki en segona ronda també van marcar la primera vegada en aquest torneig que les dues primeres caps de sèrie no superaven la segona ronda, i tot just la segona vegada en un Grand Slam.

Serena Williams optava a conquerir el seu 24è títol de Grand Slam individual i igualar l'australiana Margaret Court, que tenia el rècord, alhora que optava al seu setè US Open individual. Malauradament es va tornar a quedar a les portes per segon Grand Slam consecutiu en què fou finalista.

Naomi Osaka va guanyar el primer títol de Grand Slam del seu palmarès i va esdevenir la primera japonesa en guanyar un títol de Grand Slam individual, tan masculí com femení.

Caps de sèrie 

  Simona Halep (1a ronda)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Sloane Stephens (quarts de final)
  Angelique Kerber (3a ronda)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Caroline Garcia (3a ronda)
  Elina Svitolina (4a ronda)
  Karolína Plísková (quarts de final)
  Julia Görges (2a ronda)
  Jeļena Ostapenko (3a ronda)
  Daria Kasatkina (2a ronda)
  Garbiñe Muguruza (2a ronda)
  Kiki Bertens (3a ronda)
  Madison Keys (semifinals)
  Elise Mertens (4a ronda)
  Venus Williams (3a ronda)

  Serena Williams (final)
  Ashleigh Barty (4a ronda)
  Anastasija Sevastova (semifinals)
  Naomi Osaka (campiona)
  Mihaela Buzărnescu (renúncia)
  Maria Xaràpova (4a ronda)
  Barbora Strýcová (3a ronda)
  CoCo Vandeweghe (1a ronda)
  Daria Gavrilova (2a ronda)
  Aryna Sabalenka (4a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Anett Kontaveit (1a ronda)
  Dominika Cibulková (4a ronda)
  Carla Suárez Navarro (quarts de final)
  Magdaléna Rybáriková (1a ronda)
  Maria Sakkari (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 

2018
US Open